Знакът може да се отнася за:

 Знак (общо наименование)
 Пътен знак
 Писмен знак
 Езиков знак (в лингвистиката)
 Знак (в семиотиката)
 Математически знак
 Астрологичен знак
 Знак за заболяване (в медицината)